«Портовик» — мужской гандбольный клуб из Южного. Чемпион и финалист Кубка Украины.

Достижения 
 Чемпион Украины 2006.
 Серебряный призёр чемпионата Украины 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2014.
 Бронзовый призёр чемпионата Украины 2002, 2004, 2009, 2011, 2013.
 Финалист Кубка Украины 2013.
 Бронзовый призёр Кубка Украины 2014.
 Победитель чемпионата Украины среди команд высшей лиги 2017.

История 
В 1984 году на базе профсоюзного комитета морского торгового порта Южный был создан физкультурно-спортивный клуб «Портовик», одним из приоритетных направлений развития которого стал олимпийский вид спорта — гандбол.

В период с 1984 по 1994 гг. была создана структура подготовки юных гандболистов, позже реорганизованная в детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) по гандболу с квалифицированным подбором тренерских кадров. Результатом проделанной работы стали многочисленные участия различных возрастных групп ДЮСШ «Портовик» во всеукраинских и международных соревнованиях, в которых неоднократно гандболисты порта Южного становились победителями и призёрами.

В 1994 году руководство МТП Южный приняло решение о создании команды мастеров «Портовик», состоящей из 17-18-летних учащихся ДЮСШ, для участия в чемпионате Украины. Своих первых успехов команда добилась под руководством Ильи Богданова, с которым за короткий отрезок времени прошла путь от новичка до когорты лучших гандбольных коллективов страны. В высшей лиге южненцы дебютировали в сезоне-1997/98, а свои первые медали чемпионата завоевали весной 2001 года, завоевав титул вице-чемпиона страны под руководством Владимира Косика и с тех неизменно, как и запорожский ZTR, становятся призёрами национального первенства.

С 2000 года «Портовик» является постоянным участником розыгрыша престижных кубков Европейской гандбольной федерации (Кубке ЕГФ и Кубке кубков), где не раз одерживал победы над клубами Испании, Швейцарии, Австрии, Португалии, Венгрии и других стран. В чемпионате Украины-2006/07 южненцы в драматичном плей-офф сумели обыграть самый титулованный клуб страны — запорожский ЗТР и впервые в своей истории стали чемпионами Украины, что позволило подопечным Олега Сыча принять участие в самом престижном гандбольном евротурнире — Лиге чемпионов.

На протяжении нескольких сезонов «Портовик» являлся одной из базовых команд мужской национальной сборной Украины по гандболу, которая выступает в финалах чемпионатов мира и Европы.

Все главные тренеры в истории клуба 
 Илья Богданов
 Владимир Косик
 Олег Сыч

Статистика выступлений

Чемпионат Украины

Кубок Украины

Европейские кубки

Профессиональная и Межнациональная гандбольные лиги

Литература 
 Ефимов В.Е., Усатюк Ю.И. Гандбол у Чёрного моря. — Одесса: ТакиБук, 2017. — 412 с., ISBN 978-617-7424-65-8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль команды на сайте Украинской гандбольной лиги 
 «Портовик» стал чемпионом Украины 

Гандбольные клубы Украины
Гандбольные клубы СССР
Спорт в Южном
Спортивные клубы Одесской области